Световното първенство по снукър през 2008 г. се провежда в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания от 19 април до 5 май.

Парични награди 
 Победител £250 000
 Финалист £125 000
 Полу финалисти £52 000
 Четвърт финалисти £22 000
 Класирали се за втори кръг £14 000
 Отпаднали след първи кръг £10 600
 Максимален брейк на телевизионна маса £147 000
 Най-голям брейк £10 000
 Общ награден фонд £1 200 000

Резултати

Значими моменти 
 За първи път в своята кариера в Крусибъл Тиатър играят Джейми Коуп, Лю Чуан и Лиан Уенбо.
 В първия мач на турнира Матю Стивънс вкарва 14 червени в комбинация с 14 черни топки. Последната червена топка е почти невъзможна за вкарване и Стивънс логично я пропуска. Интересен е фактът, че предната черна влиза в средния ляв джоб след интересен флук и това запази за кратко живи надеждите за максимален брейк.
 В още един мач от първия кръг между Райън Дей и Майкъл Джъд се създаде възможност за максимален брейк. Джъд вкара 13 червени с 13 черни, но пропусна следващата червена и възможността да спечели £157 000 от наградния фонд.
 Петдесетгодишният Стив Дейвис отпадна в първия кръг от Стюарт Бингам, но се представи достойно, обръщайки играта от 3:8 до 8:8. За жалост пропусна черна топка за спечелване на фрейм и съперникът му спечели мача с 10:8.
 В още един опит за максимален брейк Марк Кинг пропусна последната 15-а червена топка. Забележителното е, че и при трите опита за 147 горния ляв джоб се оказа цедка с тясно гърло!
 Определено прокобата максимален брейк тегне над всеки играч до момента! Отново в мач от първия кръг Марко Фу реализира 12 червени топки плюс същия брой черни, но при 13-ата червена успя да я вкара и да направи in-off фаул и с това да приключи серията и поредния опит за 147!
 Финалистът от световно първенство по снукър през 2007 г. Марк Селби отпадна в първи кръг от Марк Кинг в мач, завършил 10:7!
 Интересна е подредбата във втори кръг, като има 3 двойки англичани един срещу друг (Шон Мърфи - Алистър Картър, Марк Кинг - Питър Ебдън, Стюарт Бингам - Джо Пери) и 4 двойки не англичани, но с поне един британец в двойката (Джон Хигинс - Райън Дей, Дин Джънхуй - Стивън Хендри, Джо Суейл - Лианг Уенбо и Нийл Робъртсън - Стивън Магуайър), както и една „смесена двойка“ представена от англичанина Рони О'Съливан срещу уелсеца Марк Уилямс.
 В мача си срещу Дин Джънхуй Стивън Хендри направи един забележителен удар: троен плант, с чиято помощ последва двоен плант за реализиране на червена топка! Доста красив удар!
 След пропусната възможност за максимален брейк лошото момче в снукъра Стивън Магуайър на една от кратките почивки чупи плочка в съблекалнята... Добре, че не си поврежда и ръката!
 Райън Дей детронира световния шампион Джон Хигинс и така светът ще има нов шампион на 5 май!
 Рони О'Съливан постигна максимален брейк от 147 в последния фрейм от мача си срещу Марк Уилямс. Когато завършваше постижението си, състезателите от съседната маса спряха да играят. С този максимален брейк О'Съливан повежда еднолично в класацията за най-много направени максимални брейка - общо 9 на брой и изпреварва Стивън Хендри, който остава до този момент с 8. Единственият печелил Световното първенство след максимален брейк е Стивън Хендри. Определено към това се е засилил и Рони О'Съливан, класирайки се за 1/4 финал. Играчите, които са постигали максимален брейк и след това са печелили турнир са Джон Рей, Стивън Хендри 4 пъти, Стюарт Бингам и Рони О'Съливан.
 Алистър Картър реализира втори максимален брейк на Световното първенство, с което за пръв път в ранкинг турнир има два максимума! Това е първи максимален брейк за Алистър Картър. 14-а червена бе много трудна, но Алистър с лек суърв покрай друга червена я реализира. Картър се пласира високо за последната черна и близо до страничния борд, но издържа на напрежението и изрази радостта си скачайки във въздуха и празнувайки с Питър Ебдън и прекъсаналите мача си Стивън Хендри и Райън Дей. По този начин Рони О'Съливан и Алистър Картър си разделят по £78 500 за максималните брейкове.
 Рони О'Съливан постигна 12 поредни спечелени фрейма на Световно първенство в полуфиналния си мач срещу Стивън Хендри! По този начин О'Съливан подобри рекорда от 9 поредни спечелени фрейма на Питър Ебдън в Театър Крусибъл.
 Отново след 1991 г. финалът на Световното първенство по снукър е между играчи на англия!

Сенчъри брейкове 
В рамките на състезанието са поститнати 63 сенчъри брейка.

Максимални брейкове 
Рони О'Съливан постигна максимален брейк от 147 в последния фрейм от мача си срещу Марк Уилямс. Един ден по-късно Алистър Картър прави нов максимален брейк в мач срещу Питър Ебдън и така заедно с О'Съливан поставят рекорд от два брейка от 147 точки в един ранкинг турнир! Двамата състезатели разделят по £78 500 от наградния фонд!

2007